

Доннеллсон — місто, штат Айова
 Доннеллсон — селище, штат Іллінойс